Ката́йка

 Катайка — деревня в Белорецком районе Башкортостана.
 Катайка (приток Исети)
 Катайка (приток Тюляни)
 Катайка — уменьшительное имя от русского полного прозвищного мужского личного имени Катай.